Berno van Cluny - eerste abt van Cluny, en heilige
 Berno van Reichenau - Duits abt, hervormer van gregoriaans gezang
 Berno (-1191) - de Apostel der Obotrieten, een Duits bisschop